

Persone 
 Boots Mallory, propr. Patricia Mallory (1913-1958), attrice statunitense
 George Mallory (1886-1924) – alpinista britannico
 James Patrick Mallory (1945) – archeologo e indoeuropeista irlandese naturalizzato statunitense
 Molla Mallory, propr. Anna Margarethe Bjurstedt Mallory (1884-1959) – tennista norvegese naturalizzata statunitense
 Spray Mallory, pseudonimo di Elisabeth Dallimore Mallaby (1952) – attrice, cabarettista e cantante italiana
 Stephen Russell Mallory (1813-1873) – politico statunitense
 Sir Thomas Mallory, o Malory (1405/1416-1471) – scrittore inglese
 Trafford Leigh-Mallory (1892-1944)– militare inglese
 Victoria Mallory (1948-2014) – attrice e cantante statunitense

Altro
 6824 Mallory – asteroide della fascia principale
 Circuito di Mallory Park – tracciato inglese nelle vicinanze della località di Kirby Mallory
 Lacerazione di Mallory-Weiss – lacerazione della giunzione esofagogastrica
 Mallory – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America
 Mallory – nome di persona femminile o maschile